Perlertut bezeichnet:
 Perlertut (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Perlertut (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland